Mental – film australiano del 2012
Mental – serie televisiva statunitense del 2009
Mental – serie televisiva italiana del 2020